Les championnats d'Europe d'aviron 1963 peuvent désigner :
Les championnats d'Europe d'aviron 1963 à Moscou.
Les championnats d'Europe d'aviron 1963 à Copenhague.